Моготе де Пиједра има више значења:

 Моготе де Пиједра (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Моготе де Пиједра (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику